Trofeum Aarnego Honkavaary (fin. Aarne Honkavaara -palkinto) – nagroda indywidualna w fińskich rozgrywkach hokeja na lodzie Liiga przyznawana corocznie zawodnikowi ligi, który strzeli najwięcej goli w rundzie zasadniczej sezonu regularnego.

Nagroda dla najlepszego strzelca jest przyznawana od sezonu 1977/1978. Od 1995 trofeum nazwano imieniem i nazwiskiem byłego hokeisty i trenera Aarnego Honkavaary (ur. 1924).

Zdobywcy

Bibliografia 
 
 Lista na stronie Eliteprospects

Trofea i nagrody w hokeju na lodzie w Finlandii